Microeurybrachys är ett släkte av insekter. Microeurybrachys ingår i familjen Gengidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Microeurybrachys